Speeltafel (orgel) - bespeelgedeelte van een beiaard of orgel
 Speeltafel (spel) - tafel specifiek ingericht voor het spelen van een spel